Кры́мские цыга́не, татарче, аюджи (медвежатник, от крымскотатарского слова  — медведь), также — кры́мы, тата́рские цыга́не, чингене (, ) — цыганская субэтническая группа, входящая в «большую» группу рома.

История и этногенез 
Сформировалась в Крымском ханстве в XIII—XVII веках. На территорию Крыма цыгане прибыли из Румынии, где подвергались преследованиям, путь их миграции шёл по северному Причерноморью. В Крымском ханстве же чингене, как и представители других народов, никогда не чувствовали притеснений: власти их не преследовали, к ним никогда не относились с презрением. В Крыму они могли по своему желанию вести как оседлый, так и полуоседлый образ жизни, заниматься производительным трудом и музыкой. В XVIII веке ислам стал традиционной религией крымских цыган. В настоящее время проживают во многих странах бывшего СССР, в том числе в России. Говорят на собственном диалекте цыганского языка с лексическими заимствованиями из крымскотатарского, украинского, русского языков, большинство верующих — мусульмане, но есть и православные.

Исследователь цыган Николай Штибер в своем очерке о цыганах в Крыму писал:

Расселение и миграции 

Крымские цыгане проживали в Крыму и на Кубани, которая входила в состав Крымского ханства, крымские цыгане были первыми цыганами, появившимися на Кубани. Сегодня потомки первых цыган, поселившихся на Кубани, не называют себя крымскими цыганами, предпочитают называть себя кубанскими цыганами, но при этом они сохраняют крымский диалект цыганского языка, исповедуют ислам. 

В 1944 году крымские цыгане, также как и крымские татары, подверглись депортации в Среднюю Азию, что было связано с тем, что большинство крымов в советских паспортах были записаны как татары. 

Однако уже в 1948—1949 годах они снова стали появляться в Крыму (крымов не могли удержать специальные поселения репрессивной системы СССР). 

В настоящее время большинство крымов живут за пределами Крыма — в Краснодарском крае Российской Федерации, однако существуют отдельные семьи, проживающие на территории Украины, а именно — в Киеве, Житомире, Виннице, Херсоне. Примерная численность крымов 20-25 тысяч человек.

Демография 
По данным переписи населения Крыма 2014 года цыгане были самым молодым этносом республики со средним возрастом 28,3 года (для сравнения, в среднем по республике этот показатель составил 40,9 лет).

Традиционные ремёсла 
Традиционный род занятий — мелкая торговля, исполнение музыки, разного рода кустарные ремёсла, ювелирное искусство, кузнечество, гадание.

См. также 
 Влахи
 Котляры
 Ловари
 Русские цыгане
 Сэрвы

Литература 
 Заатов И. Публикация Важдип Оджа «Материалы по этнографии и истории крымских цыган». Науковi записки. Т. 15. Тематичний випуск «Роми Украини: iз минулого в майбутн»
 Торопов В. Г. «История и фольклор крымских цыган»
  М. В. Смирнова-Сеславинская. Миграции цыган в южные регионы Российской империи и Крым, формирование общности крымских цыган // Таврический научный обозреватель, 2016, № 11 (16).
 Торопов В. Г. История изучения цыганского языка в России
 Торопов В. Язык и фольклор крымских цыган (результаты некоторых исследований автора)
 «Сказки цыган СССР», М.: Наука.
 Бессонов Н., Деметер Н., Кутенков В. «История цыган. Новый взгляд»
 Смирнова-Сеславинская М. В., Цветков Г. Н. Антропология социокультурного развития цыганского населения России. М.: ФГУ ФИРО, 2011. — 129 с.

Примечания

Ссылки 
 М. А. Араджиони. Крымские цыгане
 Сказки крымских цыган
 Этническая история Крыма
 Крымскотатарский язык
 Крымские цыгане
 Крымские цыгане
 Племя кочевое
 Торопов В. Г. История изучения цыганского языка в России
 Торопов В. Язык и фольклор крымских цыган (результаты некоторых исследований автора)

Цыганские этнические группы
Народы Крыма
Депортированные народы